Gillen peut faire référence à :

Personnalités 

 Aidan Gillen (1968-), acteur ;
  (1970-), membre de l'armée républicaine irlandaise ;
  (1876–1956), maire de Newark, New Jersey ;
 Frania Gillen-Buchert (1981-), joueuse de squash écossaise ;
 Francis James Gillen (1855–1912), anthropologue et ethnologue australien ;
 , professeur de musique ;
  (1941-2017), sculpteur américain
 Kieron Gillen (1975-), journaliste et scénariste de comics ;
  (1894–1963), femme politique de New York ;
  (1885–1942), homme politique de New York ;
  (1947-), personnalité sportive américaine ;
  (1858–1896) homme politique du sud de l'Australie ;
  (1959–1993), chanteur ;
 Shelley Gillen, productrice et scénariste canadienne ;
  (1855-1918), homme politique et juge du Wisconsin ;
 Victor Gillen (1946-), avocat et homme politique luxembourgeois ;
 , écrivain américain.

Prénom 
 , professeur.

Lieux 

 , un village de l'île de Skye, en Écosse,
 , une banlieue d'Alice Springs, en Australie.

Voir aussi